Royal Cercle Sportif Hallois was een Belgische voetbalclub uit Halle. De club was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 120. RCS Hallois speelde enkele decennia in de nationale reeksen. In 1973 ging de club op in een fusie met Union Halloise tot KSK Halle.

Geschiedenis
Cercle Sportif Hallois sloot begin jaren 20 aan bij de Belgische Voetbalbond. De club ging van start in de lagere regionale reeksen. Cercle Sportif Hallois behoorde tot de katholieke zuil; in Halle speelde al Union Halloise (stamnummer 87), de liberale club.

In 1932 bereikte de club voor het eerst de nationale bevorderingsreeksen, in die tijd het derde niveau, maar dit verblijf duurde maar een seizoen. In 1936 verscheen de club nogmaals in de nationale reeksen, maar opnieuw maar een seizoen.

In 1938/39 promoveerde RCS Hallois opnieuw. Het speelde nu samen in de nationale reeksen met stadsgenoot en rivaal Union Halloise, dat een jaar voordien ook was gepromoveerd. RCS Hallois eindigde meteen bovenaan, met evenveel punten als RRC de Gand en AC Hemixem. Halle had echter een match minder verloren en werd reekswinnaar, en promoveerde zo meteen verder. Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog speelde de club dus voor het eerst in zijn bestaan in de Tweede Klasse.

In 1943 degradeerde RCS Hallois weer. Het seizoen erop slaagde men er echter meteen weer in kampioen te worden in Bevordering, ditmaal na een ex aequo met KFC Roeselare, en na een seizoen keerde de club zo terug in de Tweede Klasse. Dit verblijf duurde tot 1947. Hallois werd laatste en zakte opnieuw naar Derde Klasse. Telkens kwam RCS Hallois daar concurrent Union Halloise tegen. In 1948 kreeg men het ook in Bevordering echter moeilijk; RCS Hallois werd ook hier laatste en zakte in 1948 weer naar de provinciale reeksen.

In 1950 keerde RCS Hallois nogmaals terug in de nationale Derde Klasse. De ploeg kon zich handhaven, maar moest na zijn tweede seizoen toch weer zakken. Men was weliswaar in de middenmoot als tiende geëindigd, maar omwille van competitiehervormingen werd het aantal clubs in de hoogste reeksen gereduceerd en moest RCS Hallois toch een reeks zakken naar de nieuwe nationale Vierde klasse. Concurrent Union Halloise bleef nog een jaar langer in Derde Klasse, maar zakte toen ook.

RCS Hallois draaide een paar jaar mee in de middenmoot, tot het in 1955 reekswinst pakte in Vierde Klasse. De club promoveerde zo opnieuw naar Derde Klasse, maar zakte in 1956 alweer. De volgende jaren bleef de club in Vierde spelen, tot Hallois in 1962 allerlaatste eindigde in zijn reeks. De club zakte na twaalf seizoenen nationaal voetbal naar de provinciale reeksen, waar men nu bleef spelen.

In 1973 fusioneerde RCS Hallois uiteindelijk met stadsgenoot en rivaal Union Halloise. Union was al sinds 1955 weer verdwenen uit de nationale reeksen. De fusieclub werd KSK Halle, dat verder speelde met stamnummer 87 van Union Halloise. Stamnummer 120 van RCS Hallois verdween voorgoed.

Resultaten 

Hallois
Sport in Halle
Sportvereniging in Vlaams-Brabant